El término Break the Ice puede referirse a:

 "Break the Ice (canción de Stratovarius)", canción de Stratovarius.
 "Break the Ice (canción de Britney Spears)", canción de Britney Spears.